Bellwood Estates ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bellwood Estates (Alabama), im Montgomery County
 Bellwood Estates (Florida), im Leon County
 Bellwood Estates (Kalifornien), im Tuolumne County
 Bellwood Estates (South Carolina), im Greenville County
 Bellwood Estates (Chesterfield County, Virginia)
 Bellwood Estates (Virginia Beach), Stadtteil von Virginia Beach, Virginia